Габријел Иван Хајнце (; Креспо, 19. април 1978) је бивши аргентински фудбалер који је играо на позицији одбрамбеног играча. Био је стандардни члан фудбалске репрезентације Аргентине.

Статистика

Клупска статистика

Извори

Спољашње везе 

 
 
 Профил на Real Madrid
 Званични веб-сајт
 L'Équipe статистике

Рођени 1978.
Аргентински фудбалери
Аргентински фудбалски репрезентативци
Аргентински фудбалски тренери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Манчестер јунајтеда
Фудбалери Њуелс олд бојса
Фудбалери Олимпик Марсеља
Фудбалери Париз Сен Жермена
Фудбалери Реал Ваљадолида
Фудбалери Реал Мадрида
Фудбалери Роме
Фудбалери Спортинг Лисабона
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2004.
Аргентински олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2004.
Освајачи олимпијских медаља у фудбалу
Освајачи златних олимпијских медаља за Аргентину
Олимпијски победници у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Копа Америци 2004.
Фудбалери на Копа Америци 2007.